Мерефянское направление Южной железной дороги — железнодорожная линия от станции Харьков-Пассажирский до станции Мерефа Южной железной дороги.

Пригородные поезда следуют до станций Лозовая, Дубово, Краматорск (Донецкой ж. д.), Змиёв, Красноград, Зачепиловка (Приднепровской ж. д.).

Список станций и остановочных пунктов 

Южная железная дорога
Мерефа